Fosbury – località del Wiltshire, in Inghilterra
 Dick Fosbury – altista statunitense 
 Robert Fosbury – astronomo britannico
 Fosbury Flop – tecnica di salto in alto inventata dall'omonimo atleta statunitense
 Fosbury Records – etichetta discografica italiana